Червоніє Схід:

 Червоніє Схід - китайська пісня, що була гімном КНР за часів Культурної революції.
  Червоніє Схід - китайський мюзикл про події Громадянської війни.
  Дунфан Хун (Червоніє Схід) - серія перших китайських супутників